Кенвуд () — село в канадській провінції Саскачеван.
 Кенвуд-хаус () — резиденція Вільяма Мюррея, 1-го графа Менсфілд, розташована в лондонському районі Гемпстед.
 Кенвуд — переписна місцевість, штат Каліфорнія, США
 Кенвуд — переписна місцевість, штат Огайо, США
 Кенвуд — переписна місцевість, штат Оклахома, США

Див. також 
 Kenwood